Tam Hiệp (Bắc Giang), een Xã in huyện Yên Thế, provincie Bắc Giang.
 Tam Hiệp (Bến Tre), een xã in huyện Bình Đại, provincie Bến Tre.
 Tam Hiệp (Đồng Nai), een phường in thành phố Biên Hòa, provincie Đồng Nai.
 Tam Hiệp (Thanh Trì), een xã in huyện Thanh Trì, provincie Hà Nội.
 Tam Hiệp (Phúc Thọ), een xã in huyện Phúc Thọ, provincie Hà Nội.
 Tam Hiệp (Quảng Nam), een xã in huyện Núi Thành, provincie Quảng Nam.
 Tam Hiệp (Tiền Giang), een xã in huyện Châu Thành, provincie Tiền Giang.